San Felice, protovescovo, di Nola, martire del I secolo, celebrato il 15 novembre;
San Felice di Nola, presbitero e martire vissuto tra il III e il IV secolo, celebrato il 14 gennaio.